Příjmení Watson nosí více osobností:

 Albert Watson (* 1942) – skotský fotograf
 Angela Watsonová (* 1975) – americká modelka a herečka
 Barry Watson (* 1974) – americký herec
 Bubba Watson (* 1978) – americký golfista
 Burton Watson (1925–2017) – překladatel japonské a čínské literatury
 Doc Watson (1923–2012) – americký kytarista a skladatel
 Donald Watson (1910–2005) – americký zakladatel britské Veganské společnosti
 Edith Watsonová (1861–1943) – kanadská fotografka
 Emma Watsonová (* 1990) – britská herečka
 Emily Watsonová (* 1967) – anglická herečka
 Eva Watson-Schütze (1867–1935) – americká portrétní fotografka a malířka
 Harry Watson (1898) (1898–1957) – kanadský hokejový útočník
 Heather Watsonová (* 1992) – britská tenistka
 Charles Watson-Wentworth (1730–1782) – britský státník, premiér
 James Dewey Watson (* 1928) – americký vědec, jeden z objevitelů struktury molekuly DNA
 John Watson (rozcestník) – více osob
 Johnny Watson (1935–1996) – americký kytarista a zpěvák
 Junior Watson (Michael Watson) – americký kytarista a zpěvák
 Linda Watson (* 1955) – zimbabwská pozemní hokejistka
 Maud Watsonová (1864–1946) – anglická tenistka, první vítězka Wimbledonu
 Miles Chamley-Watson (* 1989) – americký sportovní šermíř britského původu
 Paul Watson (* 1950) – kanadský ekologický aktivista
 Robert Watson-Watt (1892–1973) – skotský fyzik, který výrazně přispěl k objevu technologie radaru
 Robert William Seton-Watson (1879–1951) – britský historik a publicista
 Sereno Watson (1826–1892) – americký botanik
 Susan Kelechi Watson (* 1981) – americká herečka
 Tex Watson (* 1945) – americký vrah
 Thomas J. Watson (1874–1956) – americký podnikatel

Externí odkazy